Stelviopas, een bergpas in Italië
Nationaal park Stelvio, een nationaal park in Italië
Alfa Romeo Stelvio, een SUV personenauto
Stilfs, een gemeente in Bozen-Zuid-Tirol (Trentino-Zuid-Tirol, Italië) 
Stelvio, een Italiaanse naam die komt van de bovengenoemde gemeente